Хема () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 18 км². Население — 252 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км.

Покровителем города считается святой Блас.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы